

Persone 
Chiara Muti (1973) – attrice cinematografica e teatrale italiana
Ettore Muti (1902-1943) – militare, aviatore e politico italiano
Netane Muti (1999) – giocatore di football americano tongano
Ornella Muti (1955) – attrice italiana
Riccardo Muti (1941) – direttore d'orchestra italiano
Tiberio Muti (1574-1636) – cardinale e vescovo cattolico italiano

Altro
Legione Autonoma Mobile Ettore Muti (inizialmente Squadra d'azione Ettore Muti) – corpo militare della Repubblica Sociale Italiana
Muti (famiglia) – famiglia nobile romana
Muti Papazzurri – famiglia nobile romana
Palazzo Muti – edificio romano nel rione Trevi
Palazzo Muti Bussi – edificio romano nel rione Campitelli
Palazzo Muti Papazzurri – palazzo romano nel rione Trevi
Villa Muti – una delle dodici Ville Tuscolane